Узкоколейная железная дорога Боровичского комбината строительных материалов — действующая узкоколейная железнодорожная линия шириной колеи - 750 мм на восточной окраине города Боровичи. В ведении Боровичского комбината строительных материалов находится электрифицированная узкоколейная железная дорога протяжённостью около 2 километров, предназначенная для доставки глины из карьера.

История 
Боровичский кирпичный завод основан в 1910 году. Электрифицированная узкоколейная линия с локомотивной тягой, соединившая завод с карьером, была открыта не позднее 1954 года. Протяжённость узкоколейной железной дороги в первые годы была значительно меньшей, карьер находился на расстоянии менее 1 километра от завода. В 1980-х годах на Боровичский кирпичный завод поступили два электровоза К-10.

Современное состояние 
Узкоколейная железная дорога имеет протяжённость около 2 километров, дорога работает кругодично. В 2015 году проведён ремонт линии, путь узкоколейной железной дороги находятся в хорошем состоянии. Имеется два электровоза К-10 и пять вагонеток ВО-3 производства АРМЗ.

Подвижной состав

Локомотивы
 Электровозы К-10

Вагоны
 Вагонетки ВО-3 производства Армавирского ремонтно-механического завода (АРМЗ).

См. также 
 Действующие узкоколейные железные дороги России
 Узкоколейная железная дорога Кушаверского торфопредприятия
 Узкоколейная железная дорога Тёсовского транспортного управления

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 ЗАО «БКСМ»
 Энциклопедия узкоколейных железных дорог бывшего СССР «Младший Брат»
 Узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1954 году
Колея 750 мм
Узкоколейные железные дороги Новгородской области
Здания и сооружения, построенные в 1954 году в России
1954 год на железнодорожном транспорте